Catedral de Nuestra Señora de Kazán puede referirse a varias catedrales ortodoxas cuya advocación es Nuestra Señora de Kazán:

 Catedral ortodoxa Nuestra Señora de Kazán (La Habana)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán, en Moscú
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán, en San Petersburgo
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Achinsk)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Chita)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Elista)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Irkutsk)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Komsomolsk-on-Amur)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Luga)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Nakhodka)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Nizhny Tagil)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Orenburgo)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Samara) 
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Syzran)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Teodosio)
 Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Volgogrado)